Universität Pamplona steht für folgende Universitäten:

 Universität Pamplona (Kolumbien) in Norte de Santander, Kolumbien

in Pamplona, Spanien:
 Universität Pamplona (1619), historische Universität, gegründet 1619 
 Universität Navarra, private Universität päpstlichen Rechts, gegründet 1952
 Universidad Pública de Navarra, staatliche Universität, gegründet 1987